Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1938/39 werd gewonnen door Venlo.

Algemeen 
Het Nederlandse veldhockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Gooi (West), Venlo (Zuid) en Union (Oost).

Eindstanden

Zie ook
Nederlands landskampioenschap hockey dames 1938/39

hockey in 1938
hockey in 1939
 1938/39